Het seizoen 2005/2006 van N.E.C. was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Nijmegen. De club kwam uit in de Eredivisie en nam tevens deel aan het toernooi om de KNVB beker.

NEC begon het seizoen onder leiding van oud-speler Cees Lok. Hij stapte op 19 december 2005 op en werd vervangen door Ron de Groot. Onder diens leiding eindigde de ploeg op de tiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi drong de club door tot de achtste finales, waarin verloren werd van AZ Alkmaar: 2-0.

Topscorer van NEC Nijmegen in het seizoen 2005-2006 werd de Poolse aanvaller Andrzej Niedzielan met tien doelpunten.

In de play-offs om een deelnamebewijs aan de UEFA Intertoto Cup won NEC eerst van Heracles Almelo (over twee duels) om vervolgens te verliezen van aartsvijand Vitesse.

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van N.E.C.

2006
NEC